Armata Rossa – nome dato alle forze armate dell'Unione Sovietica
 Armata Rossa Giapponese – gruppo terroristico giapponese
 Armata Rossa Ruhr – milizia tedesca del primo dopoguerra